Primario – in geologia, altro nome del Paleozoico
 Primario – in economia, il settore dell'agricoltura, industria estrattiva, caccia e pesca
 Primario – nella sanità, medico che dirige un reparto ospedaliero
 Primario – in elettronica, parte del trasformatore
 Primario – in chimica organica, un atomo di carbonio di una molecola, quando è legato a un solo altro atomo di carbonio (per un esempio, si veda la voce alchile)
 Primario – in meccanica celeste, l'attrattore principale nel Problema dei due e dei tre corpi